En Pologne, Żelisław peut désigner :

 Żelisław, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Żelisław, un village dans la voïvodie de Lubusz.